Spurenbild steht für:

 Spurenbild, die Gesamtschau von Spuren in der Kriminalistik
 die Abbildung der Bewegungen im Eis- und Rolltanz
 das Bild der Spuren von Teilchen in einer Blasen- oder Nebelkammer